Wilsonia, állatnem; egyetlen faja a csuklyás lombjáró (Wilsonia citrina)
 Wilsonia, növénynemzetség